Juliana – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Giuliana
Juliana – poema di Cynewulf
Juliana '31 – club calcistico di Malden (Paesi Bassi)
 816 Juliana – asteroide della fascia principale
República Juliana – autoproclamato stato, di breve durata, all'interno dell'attuale stato di Santa Catarina (Brasile)